«9 PM (Till I Come)» (рус. «9 вечера (Пока я не приду)») — дебютный сингл немецкого диджея ATB. В 1998 году песня была выпущена на первом альбоме музыканта — Movin’ Melodies.

«9 PM (Till I Come)» была первой песней ATB, в которой был использован звук т. н. «поющей гитары» — ставший визитной карточкой исполнителя. Этот музыкальный приём можно услышать во многих синглах из первых двух альбомов ATB, после чего Таннебергер окончательно отказался от этого звучания, которое было придумано когда он дурачился в студии. Вокал для песни исполнила Иоланда Ривера.

Песня достигла вершины чарта Великобритании и заняла пятое место среди самых продаваемым синглов 1999 года в этой стране (около 850.000 проданных копий). Также песня стала № 1 в хит-параде Ирландии, № 3 в Дании и Норвегии, № 5 в Бельгии, № 7 в Италии и № 10 в Австралии. На родине музыканта, сингл добрался до 14-й позиции национального чарта.

Песня звучит в игре FIFA Premier League All Stars 1999.

В 2021 году ATB выпустил новую версию песни под названием «Your Love (9 PM)».

Список композиций 

 9 PM (Till I Come) (2015 Russian Release 1)
 «9 PM (Till I Come)» (Lexplay Remix) — 2:57

 9 PM (Till I Come) (Germany Release 1)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:19
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:25
 «9 PM (Till I Come)» (9 PM Mix) 6:10

 9 PM (Till I Come) (Germany Release 2)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:14
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:25
 «9 PM (Till I Come)» (9 PM Mix) — 6:07
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One Remix) — 6:09
 «9 PM (Till I Come)» (Gary D’s Northern Light Remix) — 7:29
 «9 PM (Till I Come)» (Spacekid Remix) — 6:40

 9 PM (Till I Come) (The UK Mixes) (Germany Release)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Mix UK) — 2:43
 «9 PM (Till I Come)» (Signum Remix) — 7:33
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One 1999 Remix) — 6:24

 9 PM (Till I Come) (U.S. Release)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Mix) — 3:16
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:27
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One Remix) — 6:09
 «9 PM (Till I Come)» (Gary D’s Northern Light Remix) — 7:26
 «9 PM (Till I Come)» (Signum Remix) — 7:33

 9 PM (Till I Come) (UK Release 1)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:14
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:25

 9 PM (Till I Come) (UK Release 2)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 2:43
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One 1999 Remix) — 6:26
 «9 PM (Till I Come)» (Signum Remix) — 7:33

 9 PM (Till I Come) (Australia Release)
 «9 PM (Till I Come)» (Original Radio Edit) — 3:17
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:27
 «9 PM (Till I Come)» (9pm Mix) — 6:09
 «9 PM (Till I Come)» (Signum Remix) — 7:34
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One 1999 Remix) — 6:25
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One Original Remix) — 6:10

 9 PM (Till I Come) (Netherlands Release 1)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:14
 «9 PM (Till I Come)» (9PM Mix) — 6:06

 9 PM (Till I Come) (Netherlands Release 2)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:14
 «9 PM (Till I Come)» (9PM Mix) — 6:07
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:25
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One Remix) — 6:11
 «9 PM (Till I Come)» (Gary D’s Northern Light Remix) — 7:28

 9 PM (Till I Come) (Italy Release)
 «9 PM (Till I Come)» (Radio Edit) — 3:19
 «9 PM (Till I Come)» (Club Mix) — 5:28
 «9 PM (Till I Come)» (9 PM Mix) — 6:10
 «9 PM (Till I Come)» (Sequential One Remix) — 6:11

Хит-парады

Сингл

Сертификация

Примечания

Ссылки
 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни ATB
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart